Хилари Абнер Герберт () — американский политик-демократ, 33-й министр военно-морских сил США.

Биография 
Хилари Герберт родился в Лоуренсе, Южная Каролина. В 1846 году вместе с семьёй переехал в Гринвилл, Алабама. Получил образование в Университете Алабамы и Университете Виргинии, где был членом братства Delta Kappa Epsilon. После окончания учёбы и вплоть до начала Гражданской войны Герберт занимался адвокатской практикой в Гринвилле.

Вступил в Армию Конфедеративных Штатов Америки, где дослужился до звания полковника, командовал 8-м Алабамским пехотным полком. 6 мая 1864 года ранен в Битве в Глуши.

После войны вернулся к адвокатской практике в Гринвилле. В 1877 году занял кресло в Палате представителей США, представляя 2-й избирательный округ Алабамы в течение восьми сроков. Возглавлял там комитет по военно-морским силам. Также выступал за сокращение финансирования Геологической службы США.

7 марта 1893 года президент Гровер Кливленд назначил Герберта министром ВМС США. На этом посту активно занимался усилением флота, несмотря на Панику 1893 года. Благодаря ему к началу Испано-американской войны флот США был довольно грозной силой. Ушёл в отставку 4 марта 1897 года, после чего до самой смерти занимался адвокатской практикой в Вашингтоне.

Память 
Эскадренный миноносец типа «Викс» USS Herbert (DD-160) был назван в его честь.

Ссылки 
 Герберт в Алабамской энциклопедии
 Биография Герберта на сайте палаты представителей США

Члены Демократической партии США
Морские министры США
Юристы США